Maciej Górski (zm. po 21 lipca 1572) – starosta wschowski
 Maciej Górski (1944–2020) – polski dziennikarz, dyplomata i urzędnik państwowy, ambasador RP we Włoszech i Grecji
 Maciej Górski (ur. 1983) – polski polityk i samorządowiec, poseł
 Maciej Górski (ur. 1983) – polski zawodnik MMA
 Maciej Górski (ur. 1990) – polski piłkarz
 Maciej Górski (ur. 1971 ) – polski reżyser i scenarzysta